Emilio Zeballos – calciatore uruguaiano, difensore
 Exequiel Zeballos – calciatore argentino, attaccante
 Joaquín Zeballos – calciatore uruguaiano, attaccante
 Horacio Zeballos – tennista argentino
 Pablo Zeballos – calciatore paraguaiano, attaccante